Malaika
 Malaika (genre)